Maltézský kříž může být:

 Maltézský kříž (znak) – heraldika – historie
 Maltézský kříž (mechanismus) – součást promítacích strojů

Kříže